Wenceslaus of Wenceslas, verkorte vorm Wenzel, kan verwijzen naar:
Wenceslaus
 Wenceslaus de Heilige, hertog, (ca. 905 – 929 of 935)
 Wenceslaus II van Bohemen (hertog) ( - 1192)
 Wenceslaus I van Bohemen (koning) (ca. 1205 - 1253))
 Wenceslaus II van Bohemen (koning) (1271 - 1305)
 Wenceslaus III van Bohemen (1271-1306)

 Wenceslaus I van Luxemburg (1337-1383)
 Wenceslaus van Saksen (ca. 1337-1388)
 Wenceslaus (rooms-koning) (1361 - 1419), tevens 'Wenceslaus IV van Bohemen'

Wenceslas
 Wenceslas Cobergher, Vlaams kunstenaar (2e helft 16e eeuw-1634)

Wenzel
 Hanni Wenzel, Liechtensteinse skiër (1956)
 Wenzel Anton von Kaunitz, Oostenrijks politicus (1711-1794)
 Philipp Ludwig Wenzel von Sinzendorf, Oostenrijkse graaf, bekend van een schilderij (1671-1742)
 Hermann Wenzel, Duits componist (1863-1944)
 Wenzel Elektronik GmbH, Duitse producent van telecommunicatieapperatuur
 Good King Wenceslas, een Engels kerstlied over Wenceslaus de Heilige